Invincible kan syfta på:

 Invincible-klass (hangarfartyg) – en hangarfartygsklass i Storbritanniens flotta
 Invincible-klass (slagkryssare) – en slagkryssarklass under första världskriget
 Invincible (Michael Jackson) – ett album av Michael Jackson
 Invincible – engelskspråkig titeln på Sverige bidrag till Eurovision Song Contest 2006, se Evighet (sång)
 Invincible (Five) – ett album av Five
 Invincible (Muse-låt) - en låt av det brittiska bandet Muse
 Invincible (film) – en film från 2006

Se även

 HMS Invincible – flera örlogsfartyg i Storbritanniens flotta